Pteroconium är ett släkte av svampar. Pteroconium ingår i familjen Apiosporaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pteroconium